Het seizoen 2022-23 van Fútbol Club Barcelona is het 123e seizoen dat de club bestaat en het 92e opeenvolgende seizoen in de Spaanse Primera División. Barcelona neemt dit seizoen deel aan de edities van de Copa del Rey, de Supercopa de España, de UEFA Champions League en de UEFA Europa League. Het seizoen strekt zich uit van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

Dit is het laatste seizoen voor verdediger Gerard Piqué bij de club, omdat hij heeft aangekondigd na het WK met pensioen te gaan. Piqué heeft in totaal vijftien seizoenen voor de club gespeeld en heeft met de club dertig officiële trofeeën gewonnen.

Overzicht 
Op 10 juni 2022 kwamen Barça en Sergi Roberto over één met een contractverlenging van een jaar tot 30 juni 2023. Twee dagen later kondigde Dani Alves aan dat hij de club zou verlaten, omdat zijn contract niet verlengt, werd. Op 30 juni 2022 bereikte Barça en Sixth Street een overeenkomst voor de aankoop van een aandeel van 10% in de La Liga TV-rechten van de club voor de komende 25 jaar ontvangen.

Op 1 juli 2022 kondigde Barça aan dat Adama Traoré en Luuk de Jong de club zouden verlaten na hun leen-periode. Drie dagen later kondigde Barça de ondertekening aan van Franck Kessié, die transfervrij overkwam van AC Milan. Later die dag kondigde Barça ook de ondertekening aan van Andreas Christensen, die transfervrij overkwam van Chelsea. Op 8 juli 2022 bereikten Barça en Tottenham Hotspur een overeenkomst voor het uitlenen van Clément Lenglet voor minimaal aankomend seizoen. Vier dagen later bereikten Barça en Watford een overeenkomst voor de transfer van Rey Manaj.

Op 13 juli 2022 speelde Barça hun eerste vriendschappelijke pre-season-wedstrijd tegen Olot, die eindigde in een 1-1 gelijkspel. Die dag bereikten Barça en Leeds United ook een overeenkomst over de transfer van Raphinha voor €48.000.000, waarbij de transfersom zou kunnen oplopen tot € 60.000.000. Hij tekende een contract tot 2027 met een afkoopclausule van €1 miljard. Barça bereikte ook een overeenkomst met Sporting CP om Francisco Trincão voor naar verluidt €3.000.000 uit te lenen tot het einde van het seizoen met een optie tot koop. Op 14 juli kwamen Barça en Ousmane Dembélé overeen over een contractverlenging van twee jaar tot 30 juni 2024 met een afkoopclausule van €100.000.000. Twee dagen later bereikten Barça en Bayern München een overeenkomst over de transfer van Robert Lewandowski voor €45.000.000, mogelijk oplopend tot €50.000.000. Hij tekende een vierjarig contract tot 2026 met een afkoopclausule van €500.000.000. Barça maakte ook de selectie bekend voor de US tour, met 28 spelers om daar vier pre-season-wedstrijden te spelen. Op 19 juli 2022 begon Barça de US tour met een 6-0 overwinning op Inter Miami in het DRV PNK Stadion in Fort Lauderdale, Florida.

Twee dagen later verkocht Barça nog eens 15% van de La Liga TV-rechten van de club aan Sixth Street. Op 23 juli won Barça hun tweede wedstrijd van de US tour met 1-0 van Real Madrid in het Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. Drie dagen later speelde Barça met 2-2 gelijk tegen Juventus in Dallas, waarbij Ousmane Dembélé een brace scoorde. Op 27 juli bereikte Barça een mondelinge overeenkomst om Jules Koundé van Sevilla te kunnen contracteren.  Twee dagen later kondigde Barça de overeenkomst aan met Koundé op een 5-jarig contract voor €50.000.000. Barça bereikte ook een overeenkomst met Celta de Vigo voor de transfer van Óscar Mingueza, die een terugkoopclausule en een 50% deel van een toekomstige verkoop behoudt. In hun laatste wedstrijd van de US tour op 30 juli, versloeg Barça de New York Red Bulls met 2-0 in Harrison, New Jersey.

Op 1 augustus 2022 kondigde Barça de activering van de derde 'economische hefboom' aan, door 24,5% van Barça Studios te verkopen aan Socios.com voor 100 miljoen euro om de audiovisuele, blockchain, NFT en Web.3-strategie van de club te ontwikkelen.

Aan het begin van het competitieseizoen verliep alles succesvol voor Barça, met 12 overwinningen, 1 gelijkspel en 1 nederlaag in de eerste 14 wedstrijden. De vorm was echter minder indrukwekkend in de Champions League en voor het tweede jaar op rij moest de club zich terugtrekken naar de Europa League.

Selectie 2022/2023

Spelers 

 = Aanvoerder

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2022.

Technische staf 

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2022.

Resultaten 
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2022/23 deelnam.

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Uitrustingen 
Shirtsponsor(s): Spotify

Sportmerk: Nike

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Primera División

Copa del Rey

Supercopa de España

UEFA Champions League

Statistieken

Tussenstand in Spaanse Primera División

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd.

Referenties 

FC Barcelona naar seizoen
Spaanse voetbalclub 2022/23